2. Division 2017-18 er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.

Nye hold denne sæson er AB og Næstved, der rykkede ned fra 1. division, samt Hillerød, Lyseng, Ringkøbing og Skovshoved, der rykkede op fra Danmarksserien.

Odder starter med minus 6 point pga. overtrædelse af DBU's amatørbestemmelser.

Struktur 
De 24 hold bliver fordelt i tre puljer med 8 hold i hver pulje.

De fire bedste i hver pulje går videre til oprykningsspil i foråret, hvor de spiller om to oprykningspladser, mens de fire dårligste i hver pulje spille nedrykningsspil i foråret, hvor de nederste fire rykker ned i Danmarksserien. I op- og nedrykningsspillet tager holdene de point de fik mod de tre hold fra deres pulje i efteråret, der følger med dem, mens de mod de øvrige otte hold spiller henholdsvis hjemme og ude.

Pulje 1

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 4. november 2017

Kilde: DBU

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 4. november 2017

Pulje 2

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 4. november 2017

Kilde: DBU

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 4. november 2017

Pulje 3

Deltagere

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Opdateret indtil kampe spillet den 4. november 2017

Kilde: DBU

Oprykningsspil 

Hvert hold tager point og mål med fra kampene mod de modstandere, som de mødte i efterårets grundspil, og som også er med i oprykningsspillet.

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder holdene, der ikke var fra deres egne pulje, 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Spillernes måltotal er inklusiv målene, de scorede i efterårets grundspil.

Opdateret indtil kampe spillet den 9. juni 2018

Kilde: DBU

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 9. juni 2018

Nedrykningsspil 

Hvert hold tager point og mål med fra kampene mod de modstandere, som de mødte i efterårets grundspil, og som også er med i nedrykningsspillet.

Stilling

Resultater 
Hvert hold møder holdene, der ikke var fra deres egne pulje, 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Sæsonstatistik

Topscorere 
Spillernes måltotal er inklusiv målene, de scorede i efterårets grundspil.

Opdateret indtil kampe spillet den 16. juni 2018

Kilde: DBU

Hattricks 
Opdateret indtil kampe spillet den 16. juni 2018

Referencer 

Fodboldsæson 2017-18
Sæsoner i 2. division (fodbold)